Kleine Roth ist der Name von Fließgewässern in Bayern:

 zwei Zuflüsse der Roth (Donau) im Landkreis Neu-Ulm; flussabwärts:
 Kleine Roth (Roth, Osterberg), linker Zufluss nahe Osterberg
 Kleine Roth (Roth, Weißenhorn), linker Nebenlauf in den Kommunen Buch (Schwaben), Illertissen und Weißenhorn

 zwei Zuflüsse der Roth (Rednitz) im Landkreis Roth; flussabwärts:
 Kleine Roth (Roth, Oberrödel), linker Zufluss nahe der Lochmühle bei Oberrödel (Hilpoltstein)
 Kleine Roth (Roth, Eckersmühlen), rechter Zufluss bei Eckersmühlen (Roth)

 Kleine Roth (Zusam), rechter Zufluss der Zusam in Dinkelscherben, Landkreis Augsburg

Siehe auch:
 Kleinrot